Antonia puede hacer referencia a lo siguiente:

Personas 
 Antonia (cantante).— Cantante y modelo rumana.
 Antonia (hija de Claudio).— La mayor de las hijas del emperador Claudio.
 Antonia la Mayor.— La mayor de las hijas de Marco Antonio y Octavia la Menor.
 Antonia la Menor.— La menor de las hija de Marco Antonio y Octavia la Menor.
 Antonia la Negra.— Cantaora y bailaora española.
 Antonia de Portugal.— Infanta de Portugal.

Otros 
 Antonia (asteroide), un asteroide del cinturón principal.
 Antonia (nombre), un nombre propio.
 Antonia (género), un género de plantas.
 Antonia (película de 1995), una película holandesa ganadora de un Óscar.
 Antonia (película de 2001), una películo chilena.
 Antonia (Rhynchoglossum), un género obsoleto de plantas, sinónimo de Rhynchoglossum.
 Isla de Antonia, una isla de Filipinas.